L'équipe fédérale Lens-Artois est une équipe de football professionnelle française mise en place par le régime de Vichy en 1943-1944. Elle est constituée en grande partie de joueurs du Racing Club de Lens.

Histoire 
Créée en 1943 sous le régime de Vichy et l'impulsion du colonel Pascot, commissaire aux sports, l'équipe fédérale Lens-Artois est constituée en majorité de joueurs du Racing Club de Lens, club principal du bassin minier à cette époque, mais aussi de ceux d'équipes voisines de l'Artois (Bruay-la-Buissière, Bully-les-Mines…).

Cette formation participe lors de la saison 1943-1944 au championnat de France fédéral et à la Coupe de France. Emmenée par le lensois Stefan Dembicki, meilleur buteur de la division avec 41 buts, l'équipe Lens-Artois est sacrée championne malgré un match en retard (à Toulouse) qui ne sera jamais disputé, la faute à de mauvaises conditions de transport. En Coupe de France, elle s'arrête au stade des demi-finales, éliminée en deux matches (0-0, puis 2-1) par l'équipe fédérale Reims-Champagne.

À la Libération, l'équipe Lens-Artois est dissoute.

Effectif 
Président : Louis Brossard
Entraîneur-joueur : / Anton Marek (défenseur)
Eugène Battut
Georges Beaucourt (défenseur)
Caron
Charles Créteur (gardien)
Jean Dabrowski/Théodore Dabrowski
Stefan Dembicki (attaquant)
Henri Evin
Georges Fouignies (milieu)
Arthur Fruleux (attaquant)
René Gouillard (défenseur)
 Ignacy Gruchala (attaquant)
Michel Lewandowski
Marcel Ourdouillié (milieu)
Rivière
Ladislas Smid (milieu)
Marceau Stricanne (attaquant)

Notes et références

Lien externe 
 Equipe première du Racing club de Lens : saison 1943-1944 sur rclens.fr

Lens
Lens-Artois Equipe federale